Pesawahan (Binangun), een bestuurslaag in Indonesië
 Pesawahan (Pegandon), een bestuurslaag in Indonesië
 Pesawahan (Porong), een bestuurslaag in Indonesië
 Pesawahan (Rawalo), een bestuurslaag in Indonesië
 Pesawahan (Tiris), een bestuurslaag in Indonesië